Charles Brown kan syfta på:

 Charles Brown (ishockeyspelare) (1947–), amerikansk ishockeyspelare
 Charles Brockden Brown (1771–1810), amerikansk  författare, kritiker, essäist samt redaktör
 Charles Brown (musiker) (1922–1999), en amerikansk musiker